De Individuele meerkamp voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro vond plaats op 7 augustus (kwalificatie) en op 11 augustus (finale). De Amerikaanse Simone Biles won het onderdeel voor de Amerikaanse Alexandra Raisman die het zilver pakte en de Russische Alja Moestafina die het brons won. De Nederlandse Eythora Thorsdottir eindigde op een negende plaats, de Belgische Nina Derwael kwam op een negentiende plaats en de Nederlandse Lieke Wevers eindigde op een twintigste plaats.

Format 
Alle deelnemende turners moesten een kwalificatie doorlopen. De beste vierentwintig deelnemers gingen door naar de finale. Echter mochten er maximaal twee deelnemers per land in de finale komen. De scores van de kwalificatie werden bij de finale gewist, en alleen de scores die in de finale gehaald werden, telden voor de einduitslag.

Uitslag

Finale 

1 Jade Barbosa moest zich na 2 oefeningen terugtrekken door een blessure aan haar enkel, die ze had opgelopen na een verkeerde landing op de vloer.

Externe links 
  Resultaten individuele meerkamp vrouwen - Rio2016.com
  Resultaten individuele meerkamp vrouwen - Olympic.org
  'Everyone’s Feeling The Pain After Gymnast’s Bad Landing Puts Her In Wheelchair' - Elite Daily (11-08-2016)

Vrouwen meerkamp individueel